Stone of Destiny („Stein des Schicksals“) steht für:

 Stein von Fál (Lia Fáil), irischer Krönungsstein
 Stein von Scone, schottischer bzw. britischer Krönungsstein

Siehe auch:
 Der Stein des Schicksals, deutscher Stummfilm (1918)